Kossowski ist der Familienname folgender Personen:
 Boleslaw von Kossowski (1839–1892), Mitglied des Deutschen Reichstags